Reugny pode se referir a:
 Reugny (Allier)
 Reugny (Indre-et-Loire)

Desambiguações de topônimos